Brogdon ist der Familienname folgender Personen:

Alastair Brogdon (* 1987), englischer Feldhockeyspieler
Cindy Brogdon (* 1957), US-amerikanische Basketballspielerin
Malcolm Brogdon (* 1992), US-amerikanischer Basketballspieler
Randy Brogdon (* 1953), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker